Гран-при Канады 1989 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на  автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 18 июня 1989 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Джонатан Палмер 1:31,925
 Этот Гран-при установил рекорд по числу конструкторов, представленных на старте гонки: на старт пробились 18 из 20 конструкторов сезона 1989.
 Швед Стефан Йоханссон из команды Onyx, посещая боксы, слишком рано тронулся с места, вырвав "с мясом" шланг пневматической системы и даже часть металлической конструкции, на которой тот крепился. Несмотря на отчаянные сигналы судей, гонщик вернулся на трассу и несколько кругов таскал всю эту конструкцию за собой, пока не был дисквалифицирован.
 Найджел Мэнселл и Алессандро Наннини дисквалифицированы за слишком ранний старт с пит-лейн. После прогревочного круга они заехали в боксы и стартовали оттуда фактически даже раньше, чем все остальные гонщики.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1989 году